Ponte della Pace – ponte situato a Fort Erie
 Ponte della Pace – ponte situato a Tbilisi
 Ponte della Pace – ponte situato a Calgary